Julienhöhe steht für

 Julienhöhe, Kreis Braunsberg, ab 1945: Julianka, untergegangenes Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Julienhöhe (Kreis Labiau), Kreis Königsberg (Preußen), ab 1891: Kreis Labiau, seit 1946: Ijulskoje, Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland
 Julienhöhe (1366 m), Berg bei Seespitz, Treffen am Ossiacher See, Bezirk Villach-Land, Kärnten, Österreich 

Siehe auch:
 Julienhöh
 Julienshöhe (Juliina vyhlídka) am Ralsko (Berg)
 Julienhöfen